Eugeniusz Nowak (biolog)
 Eugeniusz Nowak (bokser)
 Eugeniusz Nowak (działacz)
 Eugeniusz Nowak (hokeista)